Christophorus oder Christophoros (griechisch Χριστοφόρος) ist der Name folgender Personen:
 Christophorus (4. Jhd.), Heiliger des Christentums
 Christophorus (Gegenpapst) (9.–10. Jahrhundert)
 Christophoros (Kaisar), byzantinischer Caesar (769–776)
 Christophoros I. von Alexandria, orthodoxer Patriarch von Alexandria (817–841)
 Christophorus Balbus (1702–1766), Abt des Benediktinerklosters Münsterschwarzach (1742–1761)
 Christophoros Lakapenos, byzantinischer Mitkaiser (921–931)
 Christophorus von Mailand (1440–1484)
 Christophorus von Paris, italienischer Alchemist des 16. Jahrhunderts
 Christophorus von Romandiola (um 1172–1272)

Christophorus bezeichnet ebenfalls:
 Christophorus Flugrettungsverein, österreichische Luftrettung
 Christophorus Gemeinschaft katholischer Studierender und Akademiker
 Christophorus (Magazin), Kundenzeitschrift, herausgegeben von der Porsche AG
 Christophorus (Zeitung), einzige katholische Jugendzeitung in der DDR
Christophorus (Busunternehmen), österreichisches Transportunternehmen

Siehe auch:
 Christoforus, Oratorium
 Christoph – zu Namen und Varianten
 Heiliger Christophorus
 Piano Salon Christophori